Данные приведены по Всероссийским переписям населения:
 1989 — Перепись населения СССР (1989)
 2002 — Всероссийская перепись населения (2002)
 2010 — Всероссийская перепись населения (2010)
Статистика по городам Крыма приведена в пункте 2010 за 2014 год и отмечены, *. Также данные при Украине будут внесены на 2002 год.
Выделены цветом центры субъектов Российской Федерации.Жирным выделены центры федеральных округов Российской Федерации.

См. также 
 Список городов России по федеральным округам
 Города России с населением более 500 тысяч человек
 Города России
 Города-миллионеры России
 Список городов России с населением более 100 тысяч жителей

Примечания